Чемпионат мира по фигурному катанию 1993 года был проведён Международным союзом конькобежцев 9—14 марта в Праге, Чехословакия. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали среди женщин представитель Украины Оксана Баюл, среди мужчин представитель Канады Курт Браунинг, среди пар представители Канады Изабель Брассер и Ллойд Айслер, представители России Майя Усова и Александр Жулин победили в танцах.

В 1993 году впервые был проведён квалификационный раунд у мужчин и женщин: в короткую программу попали по 12 лучших участниц из групп А и Б.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 
 
 
 

Мир1993
Международные спортивные соревнования в Праге
Март 1993 года